Coney Island (Missouri)
Coney Island (New York)
Coney Island (Ohio)
Coney Island (1917), een film van Roscoe Arbuckle
Coney Island (1928), een film van Ralph Ince
Coney Island (1943), een film van Charles Lang